Žig, zaštićeni znak ili simbol, 
 Žig (časopis)
 Žig (tučak), dio tučka